Джозеф Фицмайер (, 4 ноября 1920, Филадельфия, США — 24 декабря 2016) — американский католический богослов, экзегет, семитолог, священник Общества Иисуса. Написал работу «Богословие Павла», которая представляет сотериологию, христологию, антропологию и экклезиологию апостола Павла. Специалист по Кумранским рукописям.

Биография 
В июле 1938 году вступил в орден иезуитов. Высшее образование получил в университетах Чикаго, Лувена, Балтимора, Папском библейском институте. Занимался преподавательской и исследовательской деятельностью в области библеистики в университетах Loyola, Чикаго, США и в Facultes С-Albert de Louvain, Бельгия.

Научная деятельность 
Фицмайер занимал редакционные должности в многочисленных академических богословских журналах, таких как «Журнал библейской литературы», «Католический библейский ежеквартальник». Является автором многочисленных книг и статей, которые касаются Библии, богословия, христологии. В соавторстве написал статьи к «Иеронимовскому» библейскому комментарию («Жизнь апостола Павла», «Новозаветные послания»).

C 1971 по 1976 год был главным редактором библейского журнала «Journal of Biblical Literature».

Богословские воззрения 
В своей работе «Богословие Павла» Фицмайер описывает духовный опыт апостола Павла, источником которого стала его встреча с воскресшим Иисусом Христом на дороге по пути в Дамаск. Он показывает связь апостола Павла с традицией Ветхого Завета, которая глубоко повлияла на его богословие. Учение апостола Павла о Иисусе Христе, по мнению Фицмайера, развивалось постепенно, раскрываясь от послания к посланию, что показывает влияние духовной жизни апостола Павла на развитие его учения о Иисусе Христе. Фрицмайер уделяет большое внимание христологии апостола Павла, утверждая, что Иисус Христос является отправной точкой и центром формирования его сотериологического учения.

Примечания

Литература 
 Джозеф А. Фицмайер, Духовный путь апостола Павла/ Современное католическое богословие. Хрестоматия, изд. ББИ, 2007 ISBN 5-89647-129-7

Ссылки 
 Статья Фицмайера о Кумране

Иезуиты США
Католические богословы
Выпускники Университета Лойолы в Чикаго
Выпускники Папского библейского института
Преподаватели Фордемского университета
Награждённые медалью Бёркитта